Sainte Praxède est une vierge romaine morte en martyre ().
 Sainte Praxède (Saint Praxidis) est un tableau de Johannes Vermeer (1655).

Voir aussi